Personen namens Fionn sind

Fionn mac Cumhaill, ein Krieger der irischen und schottischen Mythologie
Fionn Regan, ein irischer Liedermacher und Künstler

Siehe auch:
 Finn (Vorname)